Clément Georges Lemoine  – chimico francese
Cyril Lemoine – ciclista su strada francese
Émile Lemoine – matematico e ingegnere francese
Fabien Lemoine – calciatore francese
Jean Lemoine – vescovo e cardinale francese
Jordy Lemoine – cantante francese
Louis Lemoine – generale francese
Mathieu Lemoine – cavaliere francese
Paul Lemoine – geologo francese, figlio di Clément Georges
Quirine Lemoine – tennista olandese
René Lemoine  – schermidore francese
Victor Lemoine – botanico francese
Yoann Lemoine – musicista, regista e compositore francese

Pagine correlate
Cardinal Lemoine